CG steht für:
 C for graphics, eine Programmiersprache für Grafikprozessoren
 carretera general, die Hauptverkehrsstraßen von Andorra, siehe Liste der Hauptstraßen Andorras
 Center of Gravity, Gravizentrum in Physik oder Flugtheorie 
 CG-Verfahren (engl.: conjugate gradients oder auch Verfahren der konjugierten Gradienten), eine effiziente numerische Methode zur Lösung von großen linearen Gleichungssystemen der Form  mit symmetrischer, positiv definiter Systemmatrix A
 Chappe et Gessalin, ehemaliger französischer Autohersteller 
 Chemische Gesellschaft der DDR
 Chrysler CG, ein PKW-Modell aus den 1930er Jahren
 Clavius-Gymnasium, ein Bamberger Gymnasium 
 cloud-to-ground lightning, in der Meteorologie die Bezeichnung für einen Erdblitz
 Codex Gregorianus, epiklassische römische Gesetzessammlung
 Commonwealth Games, Sportereignis der Ländern des Commonwealth of Nations
 Complete Game, im Baseball für ein vollständiges Spiel des Pitchers
 Computer Generated, mit 3D-Software animiert, vollständiger siehe CGI
 Computer Graphics, Computergrafik
 Conceptual Graphs, Konzeptgraph
 congratulations, engl. Abkürzung für Glückwunsch, siehe Netzjargon 
 Corporate Governance (deutsch: Grundsätze der Unternehmensführung), Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung von Unternehmen
 Crna Gora (serbisch), Republik Montenegro
 Ostermanair-Sweden, ehemalige schwedische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Republik Kongo, Ländercode nach ISO 3166-1
 PNG Air (IATA-Code), papua-neuguineische Fluggesellschaft

CG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Cardiff
 Indien: Chhattisgarh
 Moldau: Rajon Ceadîr-Lunga (auslaufend)
 Polen: kreisfreie Stadt Grudziądz
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für Libyen
 Türkei: 
 Diplomatisches Korps (grüne Schrift auf weißem Grund)
 Konsularisches Korps (weiße Schrift auf türkisfarbenem Grund)

.cg steht für:
 .cg, die Top-Level-Domain der Republik Kongo

CG